Amerikai Egyesült Államok
 Dryden (Michigan)
 Dryden (Missouri)
 Dryden (község, New York)
 Dryden (város, New York)
 Dryden (Oregon)
 Dryden (Texas)
 Dryden (Virginia)
 Dryden (Washington)

 Kanada
 Dryden (Ontario)

Egyéb
 Dryden (kráter)
 Dryden (vezetéknév)
 Dryden Repüléskutató Központ